«Очос Кохи» — пер. букв. «Хижина Очо». здесь Очо — сокращенное от Очопинтре — в Грузинской мифологии лесной дух, покровитель животных, птиц и растений. По суеверию грузинских охотников охота будет удачной если до начала охоты поднять тост за Очопинтре.
 Передача про охоту и рыбалку. Выходила в эфире 2008—2009 год в Грузии по телеканалу Имеди.